Pilz, Piltz eller Pils kan syfta på:

 Piltz – ett efternamn som det även finns snarliknande stavning med Pilz och Pils
 Pilz (företag) – tyskt företag inom automatiseringsteknik
 Peter Pilz lista –  österrikisk politiskt parti
 Pils – ett ljust, underjäst, förhållandevis beskt öl
 Rīgas pils – Rigas slott